Piper (gènere), gènere de plantes
 Piper Aircraft, fàbrica d'avionetes